Geografia:
Tarragona, capital de la comarca del Tarragonès.
Amfiteatre de Tarragona
Canal Català Tarragona
Carnaval de Tarragona
Casa de la Festa de Tarragona
Catedral de Tarragona, seu catedralícia de l'Arquebisbat de Tarragona.
Circ romà de Tarragona
Club Rugby TarragonaColla Jove Xiquets de TarragonaConcurs Internacional de Castells de Focs Artificials Ciutat de TarragonaDiari de TarragonaFestes de Santa Tecla de TarragonaFestival Internacional de Dixieland de Tarragona
Gimnàstic de Tarragona o Nàstic, societat esportiva tarragonina.
Muralles romanes de Tarragona
Necròpolis paleocristiana de Tarragona
Port de Tarragona
Rambla Nova de Tarragona
Setge de Tarragona
Tarragona Ràdio emissora de ràdio pública de Tarragona.
Xiquets de Tarragona colla castellera de la ciutat de Tarragona.
XXI Concurs de castells de Tarragona
Camp de Tarragona, regió natural i històrica del sud de Catalunya.
Província de Tarragona, província que es troba al sud de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Llista de municipis de la província de Tarragona
Denominació d'Origen Tarragona
Arquebisbat de Tarragona
 Tarragona (Filipines), municipi de quarta categoria de la província de Davao Oriental.